Hilaire Gravez, Belgisch politicus
 Théodore-Joseph Gravez, Belgisch bisschop